Euophryini — триба подсемейство аранеоморфных пауков из семейства пауков-скакунов (Salticidae). Ранее рассматривалась в ранге подсемейства Euophryinae. Более 1000 видов.

Распространение 
Встречаются повсеместно, на всех материках, кроме Антарктиды. Большинство видов отмечены в тропиках и субтропиках.

Описание 
Мелкие и среднего размера пауки. Представители этой группы демонстрируют большое разнообразие формы тела: некоторые относительно большие и стройные с длинными ногами (например, Bathippus), другие очень коренастые с короткими ногами и высокой головогрудью (например, Omoedus piceus), некоторые уплощены (например, Thiania spectrum), сходны с долгоносиками (Coccorchestes), другие похожи на муравьёв (Sobasina и Paraharmochirus). Характерно наличие свернутого эмболюса на дистальном конце тегулума пальп.

Систематика 
Одна из крупнейших групп пауков-скакунов (Salticidae). Известно 116 родов и более 1000 видов.

Классификация (с 2015 года) 
В 2015 году канадский арахнолог Мэддисон провёл полную реклассификацию всего семейства пауков-скакунчиков, часть групп расформировал и определил подсемейство Euophryinae в ранге трибы Euophryini в составе подсемейства Salticinae. Триба включена в состав клады Salticoida/Saltafresia/Simonida. Род Trite Simon, 1885 в новой классификации рассматривается в составе трибы Viciriini из клады Salticoida/Astioida (Salticinae).

Классификация Euophryinae (до 2015) 
Ранее группа рассматривалась в ранге подсемейства в составе 17 триб. Группа Euophryinae была впервые выделена в 1901 году французским арахнологом Эженом Симоном (Eugène Simon) под названием «Evophrydeae» и в его классификации (Simon 1901; 1903) включало только три рода: Akela, Euophrys и Rhyphelia.

 Трибы: Amphidrausini — Athamini — Bellienini — Chalcoscirtini — Coccorchestini — Cytaeini — Emathini — Euophryini — Hermotimini — Laufeiini — Pensacolini — Saitini — Servaeini — Spilargini — Thianiini — Tritini — Zenodorini

 Agobardus Keyserling, 1885
 Akela Peckham & Peckham, 1896
 Amphidraus Simon, 1900
 Anasaitis Bryant, 1950
 Antillattus Bryant, 1943
 Aruattus Logunov & Azarkina, 2008
 Asaphobelis Simon, 1902
 Ascyltus Karsch, 1878
 Athamas O. P.-Cambridge, 1877
 Bathippus Thorell, 1892
 Belliena Simon, 1902
 Bindax Thorell, 1892
 Bokokius Roewer, 1942
 Canama Simon, 1903
 Caribattus Bryant, 1950
 Chalcoscirtus Bertkau, 1880
 Chalcotropis Simon, 1902
 Chapoda Peckham & Peckham, 1896
 Charippus Thorell, 1895
 Chinattus Logunov, 1999
 Chloridusa Simon, 1902
 Cobanus F. O. P.-Cambridge, 1900
 Coccorchestes Thorell, 1881
 Colyttus Thorell, 1891
 Commoris Simon, 1902
 Compsodecta Simon, 1903
 Coryphasia Simon, 1902
 Corythalia C. L. Koch, 1850
 Cytaea Keyserling, 1882
 Darwinneon Cutler, 1971
 Dinattus Bryant, 1943
 Dolichoneon Caporiacco, 1935
 Donoessus Simon, 1902
 Emathis Simon, 1899
 Ergane L. Koch, 1881
 Euophrys C. L. Koch, 1834
 Euryattus Thorell, 1881
 Gedea Simon, 1902
 Gorgasella Chickering, 1946
 Habrocestoides Prószyński, 1992
 Habrocestum Simon, 1876
 Hermotimus Simon, 1903
 Hypoblemum Peckham & Peckham, 1886
 Ilargus Simon, 1901
 Jotus L. Koch, 1881
 Klamathia Peckham & Peckham, 1903
 Lagnus L. Koch, 1879
 Laufeia Simon, 1889
 Lauharulla Keyserling, 1883
 Lepidemathis Simon, 1903
 Lophostica Simon, 1902
 Lycidas Karsch, 1878
 Maeota Simon, 1901
 Maeotella Bryant, 1950
 Maratus Karsch, 1878
 Margaromma Keyserling, 1882
 Mexigonus Edwards, 2002
 Micalula Strand, 1932
 Mirandia Badcock, 1932
 Mopiopia Simon, 1902
 Muziris Simon, 1901
 Naphrys Edwards, 2002
 Nebridia Simon, 1902
 Neon Simon, 1876
 Neonella Gertsch, 1936
 Nicylla Thorell, 1890
 Ocnotelus Simon, 1902
 Omoedus Thorell, 1881
 Opisthoncana Strand, 1913
 Palpelius Simon, 1903
 Paradecta Bryant, 1950
 Parajotus Peckham & Peckham, 1903
 Parasaitis Bryant, 1950
 Pellolessertia Strand, 1929
 Pensacola Peckham & Peckham, 1885
 Pensacolops Bauab, 1983
 Phaulostylus Simon, 1902
 Pignus Wesolowska, 2000
 Poecilorchestes Simon, 1901
 Pristobaeus Simon, 1902
 Prostheclina Keyserling, 1882
 Pselcis Simon, 1903
 Pseudemathis Simon, 1902
 Pseudeuophrys Dahl, 1912
 Pseudocorythalia Caporiacco, 1938
 Pystira Simon, 1901
 Rhyphelia Simon, 1902
 Saaristattus Logunov & Azarkina, 2008
 Saitidops Simon, 1901
 Saitis Simon, 1876
 Saitissus Roewer, 1938
 Salpesia Simon, 1901
 Semnolius Simon, 1902
 Servaea Simon, 1888
 Sidusa Peckham & Peckham, 1895
 Sigytes Simon, 1902
 Siloca Simon, 1902
 Spilargis Simon, 1902
 Stoidis Simon, 1901
 Talavera Peckham & Peckham, 1909
 Tanzania Kocak & Kemal, 2008
 Tariona Simon, 1902
 Tatari Berland, 1938
 Thianella Strand, 1907
 Thiania C. L. Koch, 1846
 Thianitara Simon, 1903
 Thorelliola Strand, 1942
 Thyenula Simon, 1902
 Trite Simon, 1885
 Tylogonus Simon, 1902
 Udvardya Prószyński, 1992
 Xenocytaea Berry, Beatty & Prószyński, 1998
 Zenodorus Peckham & Peckham, 1886
 † Parevophrys Petrunkevitch, 1942

Примечания

Литература 
 
 Proszynski, J. (1990). Catalogue of Salticidae (Araneae): Synthesis of Quotations in the World Literature since 1940, with Basic Taxonomic Data since 1758. — 366 pp.
 Wesołowska, W., Azarkina, G.N. & Russell-Smith, A. 2014: Euophryine jumping spiders of the Afrotropical Region—new taxa and a checklist (Araneae: Salticidae: Euophryinae). Zootaxa 3789(1): 1—72. DOI: 10.11646/zootaxa.3789.1.1
 Zhang, J.-X. & Maddison, W.P. 2012a: New euophryine jumping spiders from the Dominican Republic and Puerto Rico (Araneae: Salticidae: Euophryinae). Zootaxa 3476: 1—54.
 Zhang, J.-X. & Maddison, W.P. 2012b: New euophryine jumping spiders from Papua New Guinea (Araneae: Salticidae: Euophryinae). Zootaxa 3491: 1—74.
 Zhang, J.-X. & Maddison, W.P. 2012c: New euophryine jumping spiders from Central and South America (Araneae: Salticidae: Euophryinae). Zootaxa 3578: 1—35.
 Zhang, J.X. & Maddison, W.P. 2012: New euophryine jumping spiders from Southeast Asia and Africa (Araneae: Salticidae: Euophryinae) Zootaxa 3581: 53—80.
 Jun-Xia Zhang, Wayne P. Maddison. (2013). Molecular phylogeny, divergence times and biogeography of spiders of the subfamily Euophryinae (Araneae: Salticidae). Molecular Phylogenetics and Evolution. Volume 68, Issue 1, July 2013, Pages 81—92.

Ссылки 
 
 

Пауки-скакунчики
Таксоны, описанные Эженом Симоном